Die Liste der Mannschaftskader der Skakligaen 2005/06 enthält alle Spieler, die in der dänischen Skakligaen 2005/06 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Nordre SK kam mit 9 Spielern aus, der Helsinge SK und der Helsingør SK ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich jeweils 12. Insgesamt kamen (inklusive der von der Skakforeningen Føroyar vor dem Rückzug eingesetzten Spieler) 106 Spieler zum Einsatz, von denen 42 an allen Wettkämpfen teilnahmen (ohne Berücksichtigung der Spieler der Skakforeningen Føroyar, von denen drei an allen Wettkämpfen vor dem Rückzug teilnahmen).

Das beste Einzelergebnis erzielte Bo Jacobsen (Skolernes SK) mit 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte sein Vereinskollege Finn Pedersen, während Bjørn Brinck-Claussen und Jacob Carstensen (beide Brønshøj Skakforening) es auf je 7 Punkte aus 9 Partien brachte. Von den Spielern, die durch den Rückzug der Skakforeningen Føroyar nur 8 Wettkämpfe bestreiten konnten, war Lars Schandorff (Helsinge SK) mit 6,5 Punkten am erfolgreichsten. Mit Emanuel Berg (Helsinge SK) und Jakob Aabling-Thomsen (Brønshøj Skakforening) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Berg sechsmal eingesetzt wurde, Aabling-Thomsen einmal.

Wie in der vorherigen Saison war der beim Helsingør Skakklub spielende Ib Jensen (* 1938) der älteste Spieler der Saison und der beim Skolernes SK spielende Jakob Vang Glud (* 1988) jüngster Spieler.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2005), ist diese eingeklammert, so handelt es sich um eine nationale Wertung
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2005; DEN = Dänemark, FAI = Färöer, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Brønshøj Skakforening

Skolernes Skakklub

SK 1968 Århus

Aalborg Skakforening

Nørresundby Skakklub

Skakklubben Nordkalotten

Helsingør Skakklub

Nordre Skakklub

Skakforeningen Føroyar

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die von der Skakforeningen Føroyar vor dem Rückzug gespielten Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
Skakligaen
Schach 2005
Schach 2006